

Соколино — село, Кирджалійська область

Соколино — присілок, Лузький район, Кіровська область